

Делакеу () — село у .
 Делакеу () — село у Аненій-Нойському районі.